Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Катерина Бондаренко.

У фіналі Анна Чакветадзе перемогла Агнеш Савай з рахунком 6-3, 2-6, 6-2.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Singles Draw 
 Live Scores 

2008
Open Gaz de France